Schweiziska superligan 2016/2017 var den 120:e säsongen av Schweiziska högstaligan i fotboll. Basel var inför säsongen regerande mästare. Totalt tävlade tio lag i ligan, de nio bästa från Schweiziska superligan 2015/2016 och vinnaren av Challenge League 2015/2016. Basel försvarade titeln som schweiziska mästare.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–18

Omgång 19–36

Källor
Officiell hemsida 
Officiell hemsida 

2016/2017
Fotbollssäsongen 2016/2017
2016 i Liechtenstein
2016 i Schweiz
2017 i Liechtenstein
2017 i Schweiz